Orange Mountain Music is een Amerikaans platenlabel, opgericht in 2001.

Via Orange Mountain Music (OMM) verschijnt langzaam maar zeker het gehele oeuvre van de minimal music-componist Philip Glass, maar ook wordt muziek uitgegeven van projecten waarbij Glass zijdelings was betrokken.

Externe link
homepage OMM

Amerikaans platenlabel